Миса:
 Misa Cosmetic Products — американская компания.
 Миса — река в Латвии.
 (569) Миса — астероид, открытый в 1905 году.